Het Nederlands kampioenschap dammen 1996 werd van 30 maart t/m 13 april 199 in Steenwijk gespeeld. 
Kampioen werd Erno Prosman die evenals Gérard Jansen 15 punten uit 12 partijen haalde en de barrage van hem won.

Barrage om de titel
Prosman en Jansen speelden van 23 t/m 25 mei een tweekamp van 3 partijen die alle in remise eindigden. 
Daarna speelden ze een 2e barrage met versneld tempo die Prosman in zijn voordeel besliste door een partij combinatief te winnen.

Resultaten

Externe links
 Scoretabel en barrages op Toernooibase

Dammen in 1996
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen